Mikołaj Iwanow (1887–?) – polski robotnik, stachanowiec, poseł na Sejm PRL
 Mikołaj Iwanow (ur. 1948) – rosyjski i polski historyk